Amnesia steht für:

 eine Gedächtnisstörung, siehe Amnesie
 Amnesia (Diskothek), Diskothek auf Ibiza
 Amnesia (Band), englische Thrash-Metal-Band
 Amnesia (Ali-As-Album), ein Musikalbum des Rappers Ali As (2015)
 Amnesia (Stephan-Remmler-Album), ein Musikalbum von Stephan Remmler (1996)
 Amnesia (5-Seconds-of-Summer-Lied), Lied von 5 Seconds of Summer
 Amnesia (Roxen-Lied), Lied von Roxen

Filme:
 Amnesia (Dos almas en una), mexikanischer Film aus dem Jahr 1921
 Amnèsia, italienischer Film aus dem Jahr 2001 von Gabriele Salvatores
 Amnesia (2004), britischer Psychothriller von Nicholas Laughland
 Amnesia (2015), schweizerisch-französischer Film von Barbet Schroeder

Computerspiele:
 Amnesia (Computerspiel, 1986), Textadventure aus dem Jahr 1986
 Amnesia: The Dark Descent, Survival-Horror aus dem Jahr 2010
 Amnesia: A Machine for Pigs, Survival-Horror aus dem Jahr 2013
 Amnesia (Computerspiel, 2011), Ren’ai-Adventure aus dem Jahr 2011, auch Anime

Siehe auch:
 Amnesiac, Musikalbum der britischen Band Radiohead (2001)